Мальтіпу () — помісь собачих порід мальтеза і пуделя.

Історія 
Незважаючи на те, що мальтіпу були виведені не так давно, точне місце чи рік коли вони з'явились невідомі. Жодна людина чи організація не повідомляли про те, що вони вивели перше цуценя цієї помісі.

Колір 
Більшість мальтіпу білого кольору, проте зустрічаються мальтіпу чорного чи коричневого забарвлення.

Догляд 
Мальтіпу потрібно купати кожних 3-4 тижні. Мальтіпу линяє дуже мало або зовсім не линяє, що робить його хорошим улюбленцем для людей з алергією.

Примітки

Див. також 
 Пудель
 Мальтез

Породи собак